Джон Питер Зенгер (; ) — американский журналист немецкого происхождения, издатель и главный редактор New York Weekly Journal, получивший известность благодаря «делу Зенгера», которое считается точкой отсчёта в становлении свободной американской прессы.

Биография 
Джон Питер Зенгер родился в 1697 году в Германии в Верхнем Пфальце.
В 1710 году тринадцатилетний Зенгер переселился из Германии в Америку со своей семьёй. Его отец умер во время двухмесячного морского путешествия на пути в Нью-Йорк, и матери пришлось воспитывать Джона и его брата и сестру. По прибытии в Америку мать отправила Зенгера на обучение Уильяму Брэдфорду (:en:William Bradford (Colonial printer)), единственному на тот момент издателю Нью-Йорка, работавшему на правительство и одновременно печатавшему политические памфлеты и критические статьи. Учеником Брэдфорда Зенгер оставался до 1718 года. Помимо обучения и работы Зенгер, будучи крайне религиозным, каждое воскресенье ходил в местную церковь, в которой играл на органе во время службы. Джон Питер был женат дважды (в 1719 и 1723), первая жена умерла (по другим данным — официально развелась с Зенгером вскоре после свадьбы), оставив ему сына; во втором браке родилось пятеро детей.

В 1725 году Джон становится партнёром Брэдфорда по бизнесу, после чего открывает собственную типографию. Свою самостоятельную издательскую деятельность Зенгер начал с издания первого напечатанного на территории американских колоний учебника по арифметике. До 1733 года в его типографии печатались религиозные труды, памфлеты и книги, после чего бывший генеральный прокурор Нью-Йорка Джеймс Александр (:en:James Alexander (lawyer)) предложил Зенгеру издавать газету New York Weekly Journal, где предлагалось публиковать обличительные материалы, направленные против действующего губернатора Уильяма Косби (:en:William Cosby). Религиозность Зенгера, видевшего в губернаторе идолопоклонника, забывшего Бога и преклонившегося перед властью и богатством, не позволила ему отказаться от этого предложения.

После окончания «Дела Зенгера» (см. ниже) жил в Нью-Йорке, продолжал издавать New York Weekly Journal вплоть до своей смерти в 1746 году (впоследствии изданием газеты занимался его старший сын Джон), получив официальный статус «публичного издателя» в Нью-Йорке (в 1937) и в Нью-Джерси (1938). Похоронен на кладбище Церкви Троицы в Нью-Йорке.

Дело Зенгера 
Дело Зенгера знаменовало собой новый виток в развитии конфликта между колонистами в Америке и колониальным правительством.

В 1731 году Георг II назначает губернатором Нью-Йорка Сэра Уильяма Косби (на тот момент действовавшего губернатора острова Менорка), который отличался грубостью в ведении дел и напрямую прибегал к незаконным методам для достижения своих целей, что вызвало волну возмущения в среде влиятельных ньюйоркцев. Группа горожан, возглавляемая юристом (бывшим прокурором) Джеймсом Александром и Льюисом Моррисом (судьёй, смещённым губернатором с должности за неповиновение), обратилась к Зенгеру с предложением издавать оппозиционную газету, первый выпуск которой увидел свет 5 ноября 1733 года.

В конце 1733 года Зенгера начинают подозревать в клевете за публикацию материалов, порочащих честь действующего губернатора Нью-Йорка Уильяма Косби, который в статьях издания обличался как коррупционер и взяточник (в частности, в первом выпуске описывалась попытка губернатора изменить результат местных выборов путём давления на шерифа и признанием голосов, поданных квакерами, недействительными). Автором материалов был не сам Зенгер, а его коллеги-журналисты, использовавшие псевдонимы. Настоящим в газете оставалось только имя издателя, что и позволило привлечь его к суду. При этом вопрос о достоверности или ложности фактов не ставился на рассмотрение, поскольку речь шла о фигуре королевского губернатора, и по закону необходимо было лишь доказать, что Зенгер был издателем.
Закон есть закон. Правда не имела значения.

6 ноября 1734 года губернатор организовал очередное публичное сожжение очередного выпуска New York Weekly Journal — при первом сожжении 22 октября были уничтожены выпуски 7, 47, 48 и 49 — и назначил (безуспешно) награду в 50 фунтов тому, кто назовёт авторов публиковавшихся статей.

В течение нескольких месяцев губернатор Косби пытался давить на суды, чтобы закрыть New York Weekly Journal, после чего 2 ноября судом было выдано постановление об аресте, и 17 ноября 1734 года Зенгер был посажен в тюрьму, в которой провёл до суда почти 9 месяцев. Адвокатам издателя Джеймсу Александру и Уильяму Смиту было запрещено принимать участие в судебном разбирательстве (в частности, первого отстранили по обвинению в неуважении к суду), освобождение под залог также было невозможно из-за непомерно высокой установленной судом (под давлением Косби) суммы. Как следствие, друзья и коллеги Зенгера наняли выдающегося адвоката из Филадельфии — Эндрю Гамильтона. На протяжении всего пребывания журналиста в тюрьме газета продолжала регулярно выпускаться семьёй (преимущественно супругой) и сторонниками Зенгера.

Судебное заседание состоялось во вторник 29 июля 1735 года. Судьёй был назначен Джеймс ДеЛэнси, друг и соратник губернатора Косби.

Прокурор в обвинительной речи настаивал исключительно на рассмотрении дела с точки зрения наличия публичной клеветы на губернатора и правительство колонии безотносительно достоверности фактов, изложенных в статье:
Господин прокурор заявил, что не имеет представления, что можно сказать в защиту человека, так скандально оклеветавшего губернатора, высших чиновников и работников правительственных учреждений, обвинив их в лишении граждан прав и свобод, в устранении суда присяжных и, в целом, в низложении закона. Если это не клевета, заявил он, то тогда что?

Гамильтон как адвокат обращался к присяжным, что было новшеством: традиционно адвокат и прокурор обращались в речи к судье, который затем объяснял присяжным, каким он видит дело и рекомендовал соответствующий вердикт, при этом в деле Зенгера судья Джеймс ДеЛэнси ещё до начала разбирательства указал присяжным на нужный ему и губернатору Косби вердикт. В своей речи Гамильтон подчеркнул, что данное разбирательство касается не только одного журналиста и одного губернатора, но затрагивает самые основы свободы прессы и свободы человека:
Вопрос, поставленный перед судом и вами, господа присяжные, не относится к маловажным частным случаям. Это не слушание дела одного несчастного издателя или одного лишь Нью-Йорка. Нет! Последствия данного разбирательства могут в результате затронуть любого свободного человека, живущего в Америке под управлением Британии. Это основополагающий вопрос. Это вопрос самой свободы.

После выступления прокурора и адвоката присяжные удалились на совещание, но десять минут спустя вернулись и огласили вердикт: невиновен, несмотря на то, что на тот момент подобный вердикт не имел под собой никаких юридических оснований. На следующий день Зенгер был освобождён.

Впоследствии Говернер Моррис, один из отцов-основателей США назвал это решение суда «утренней звездой свободы, впоследствии коренным образом изменившей Америку».

Последствия 
Дело Зенгера имело ряд крайне важных последствий как для судебной практики, так и для переоценки понятий «право» и «свобода»:
 Публичные заявления, в которых излагаются достоверные факты, отныне не считались клеветой. Однако потребовалось около 50 лет, чтобы этот прецедент стал общепризнанным во всех американских колониях.
 Были сформулированы, юридически оформлены и получили прецедент основы свободы прессы (в частности, получили защиту от незаконного преследования журналисты и издатели).
 Было заявлено, что законы, действующие в Британии, могут быть неприменимы на территории колоний.
 На дело Зенгера ссылались и цитировали речь Гамильтона протестующие против «Акта о гербовом сборе» в 1765 году.
 Имя Джона Зенгера часто упоминалось в дебатах 1789—1791 гг., предшествовавших принятию «Билля о правах».
 В 1736 году после смерти губернатора Косби была опубликована «Краткая история дела и суда над Джоном Питером Зенгером, издателем „New York Weekly Journal“» (A Brief Narrative of the Case and Tryal of John Peter Zenger, Printer of the New-York Weekly Journal), которая впоследствии переиздавалась более 20 раз (в последний — в 1997 году).
 В 1954 году Университетом Аризоны была учреждена «Премия Джона Питера и Анны Катарины Зенгер», которая вручается раз в два года (до 1998 — ежегодно) журналистам, внёсшим значительный вклад в борьбу за свободу прессы.

Интересные факты 
 Не существует и никогда не существовало ни одного портрета Джона Зенгера.
 Став губернатором, Уильям Косби своим первым указом потребовал у своего заместителя Рипа ван Дайка половину зарплаты, выплаченной ему как исполнявшему обязанности губернатора до вступления в должность самого Косби.
 Несмотря на свою «негативную характеристику», зафиксированную в истории, Уильям Косби активно боролся с отторжением земли от ирокезов богатыми жителями Нью-Йорка.
 New York Weekly Journal считается первой в Америке независимой политической газетой.
 В 1951 году режиссёр Пол Никелл посвятил один из эпизодов своего сериала Studio One делу Зенгера: 3 сезон, 22 серия от 22 января (по другим данным 5 сезон 16 серия от 12 января) — The Trial of John Peter Zenger («Суд над Джоном Питером Зенгером»).

Примечания

Литература 
 Levy, Leonard W. Emergence of a Free Press. — New York: Oxford University Press, 1985.
 Putnam, William Lowell. John Peter Zenger and the Fundamental Freedom. Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 1997.

Ссылки 

 Копия 7 (сожжённого) выпуска The New York Weekly Journal
 Первая страница 18 выпуска The New York Weekly Journal
 Эндрю Гамильтон защищает Джона Зенгера (изображение)
 Суд над Джоном Питером Зенгером (рисунок Дэвида Литгоу).
 Цитаты из речи Эндрю Гамильтона, ошибочно приписываемые Джону Зенгеру.

Издатели США
Издатели по алфавиту
Редакторы по алфавиту
Редакторы XVIII века
Редакторы США
Редакторы газет
Персоналии:Нью-Йорк